У́лица Замя́тина — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Улица Замятина — улица в Екатеринбурге.
 Улица Замятина — улица в Липецке.
 Улица Замятина — улица в Челябинске.

См. также 
 Замятинская улица — главная улица села Покровки Клинского района Московской области.
 Переулок Замятина